

Patronyme
 Jean-Marie Villot, homme d'Église français.
 Jean Veillot, compositeur français mort en 1662 (aussi connu sous le nom de Jean Villot).

Homonymie
Homonymie de patronyme